Naselja u BiH:
 Rudo Polje (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Rudo Polje (Teslić, BiH), naselje u općini Teslić

Slično:

 Rudno polje (razdvojba)